Yoshino steht für:

 die ehemalige japanische Provinz Yoshino
 Yoshino-gun (Nara), Landkreis in der Präfektur Nara
 Yoshino (Nara), eine Gemeinde in diesem Landkreis
 Yoshino-yama, Berggruppe in der Präfektur Nara
 Yoshino (Fluss), Fluss auf Shikoku
 früherer Name (vor 1948) der taiwanischen Gemeinde Ji’an (Hualien)
 Yoshino (Schiff, 1892), Kreuzer der japanischen Marine während der Meiji-Zeit
 Yoshino (Schiff, 1974), Zerstörer der japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte

Yoshino ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Yoshino (* 1948), japanischer Ingenieur
 Yoshino Hideo (1902–1967), japanischer Schriftsteller
 Yoshino Hiroshi (1926–2014), japanischer Lyriker

 Kenji Yoshino (* 1969), US-amerikanischer Jurist und Autor
 Kimika Yoshino (* 1975), japanische Schauspielerin
 Kyōhei Yoshino (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yoshino Sakuzō (1878–1933), japanischer politischer Autor
 Takamitsu Yoshino (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tetsuo Yoshino (* 1945), japanischer Fischkundler
 Tomoyuki Yoshino (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Toshiro Yoshino (* 1960), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Toyoko Yoshino (1920–2015), japanische Leichtathletin
 Yūtarō Yoshino (* 1996), japanischer Fußballspieler